Atopochthonius är ett släkte av kvalster. Atopochthonius ingår i familjen Atopochthoniidae. 

Atopochthonius är enda släktet i familjen Atopochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Atopochthonius